George Patton, een Amerikaanse generaal
 Patton (film), een Amerikaanse film uit 1970 over het leven van George Patton 
 Patton (Pennsylvania), een plaats (borough) in de Verenigde Staten
 Charley Patton, een Amerikaanse Delta Blues-muzikant
 Mel Patton, een Amerikaanse atleet
 Mike Patton, een Amerikaanse zanger/componist/muzikant
 een Amerikaanse tank:
 M46 Patton
 M47 Patton
 M48 Patton
 M60 Patton